Основание — может означать:

В науке и технике 
 Основание — в химии.
 Основание степени — в алгебре.
 Основание — в геометрии.
 Основание строения — в строительстве, массивы грунтов, принимающие нагрузку от зданий и сооружений.

В анатомии 
 Основание ножки мозга
 Основание гиппокампа

В искусстве 
 «Основание» () — цикл из семи научно-фантастических романов американского писателя Айзека Азимова.
 «Основание» — роман, первая книга из цикла.
 «Основание» — американский научно-фантастический телесериал по одноимённому циклу романов Айзека Азимова.

Другое 
 «Основание» — в каббале одна из 10 сефирот.
 Основание — элемент герба, на котором стоят щитодержатели.

См. также 

 Основание пирамиды
 Основание Благополучия — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Слава России».